Éléonore est un prénom devenu largement féminin, fêté le 25 juin.

Étymologie 

Éléonore est un prénom d'origine incertaine. Il est une variation en langue d’oïl d'Aliénor qui pourrait se rattacher :

 au germanique alia (autrement ALJA, d'où wisigotique ali-) qui signifie « autre » ou « étranger », suivi d'un élément indéterminé
 au germanique *al-a « croître, nourrir » (autrement ALA, qui peut représenter également les éléments ADAL « noble » ou AL(L)A « tout, entier »), suivi là encore d'un élément indéterminé
 au  gaélique elienen « étincelle » dans la tradition de la reine Ailinn du  dont la forme initiale est Aidlinn, mais là encore l'élément -(n)or(e) reste indéterminé
 au grec ἔλεος (eleos) « compassion » ou alors un dérivé d’Hélène sur Ήλιος (hêlios), plus précisément hêlê, « éclat du soleil », sans explication de l'élément -(n)or(e)
 à l'hébreu אֱלִיאוֹרָה (Eliora = ’El.î ’ôrah) qui signifie « mon Dieu est lumière ». Une étymologie arabe apparentée a été suggérée (’Allah.î nûr). Pour Philippe Delorme, l'étymologie arabe est , bien que seule cette dernière hypothèse soit la seule à rendre compte de l'élément -nor(e).

Variantes 
Il a pour variantes, Éléa, Éléonor, Éléanore, Éléonora, Éléna, Élora, Hélène, Élinor, Élionor, Lénora, Lora, Léonor, Léonora, , Azenor, Aénor.

Popularité du prénom 
En 2020, plus de 22 372 filles étaient prénommées Éléonore en France. C'est le 287ème prénom le plus attribué, et l'année record est 2019, avec un nombre de 779 naissances. 2022 a vu naître 712 Eléonore.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Éléonore.

Sainte  chrétienne 
 Éléonore de Provence (°1223 - † 1291), fille du comte de Provence et belle-sœur de saint Louis, très jeune épouse du roi Henri III d'Angleterre, puis moniale bénédictine.

Film 
 Éléonore, film français sorti en 2020 au cinéma.

Littérature 

 Éléonore, héroïne du conte du même nom, en 2018.
 Éléa, héroïne de la bande dessinée Les fabuleuses aventures d’Éléa chouquette aux éditions Clair de lune de Benjamin Gérard et Tom.

Articles connexes 
 Aliénor (prénom)

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français